Blackthorne — многозначный термин
 Blackthorne — компьютерная игра.
  — американская рок-группа.